Turquet ist der Familienname folgender Personen:

 Étienne Turquet (* um 1495; † um 1560), Lyoner Kaufmann
 Frédéric Turquet de Beauregard (1835–1906), französischer Flottillenadmiral
 Gladys Turquet-Milnes (1889–1977), britische Romanistin und Französistin

Sonstiges:
 Turquet Point, Landspitze der Booth-Insel, Wilhelm-Archipel, Antarktis